

Geografia
 Giappone
 Distretto di Kodama – distretto della prefettura di Saitama

Mitologia
 Kodama – spirito della mitologia giapponese

Persone
 Arata Kodama – calciatore giapponese
 María Kodama – scrittrice e traduttrice argentina
 Kenji Kodama – regista giapponese
 Kodama Gentarō – generale e politico giapponese

Trasporti
 Kodama – servizio ferroviario giapponese, il più lento dei tre che percorrono le linee Tōkaidō Shinkansen/Sanyō Shinkansen